Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2008 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов в сезоне 2007—2008, организуемое Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Турнир был проведён в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду в Софии (Болгария). Юниорами по требованиям ИСУ считались мальчики и девочки достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2008 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 

 Официальный сайт 
 

Фигурное катание
Фигурное катание
2008 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2007/2008
Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
Фигурное катание
Ю
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Болгарии